Потрійна туманність
 BMW M20, автомобільний двигун
 M20 (командно-штабний автомобіль)
 M-20 (гармата)